Ратценхофер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ратценхофер, Герта (род. 1921) — австрийская фигуристка.
 Ратценхофер, Эмиль (род. 1914)  — австрийский фигурист.